Porte Dauphine – porta di accesso al Boulevard périphérique di Parigi nel XVI arrondissement
 Porte Dauphine – stazione della metropolitana di Parigi
 Porte-Dauphine – quartiere amministrativo di Parigi